Дмитрий Леонтьевич Ломовцев (7 ноября 1908 — 17 апреля 1958) — советский военный летчик, гвардии полковник.

Биография 
Родился 7 ноября 1908 года. Участник Великой Отечественной войны с первых дней. Был командиром 167-го (617-го) гвардейского штурмового авиаполка, заместителем командира 10-й (291) Воронежско-Киевской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова гвардейской штурмовой авиационной дивизии. За свою внешнюю схожесть и схожесть характером с Александром Суворовым имел прозвище «Суворов». Летал на именном самолете Ил-2 «Александр Суворов» на фюзеляже которого был нарисован портрет Суворова.

Отличился в начале 1943 года в ходе Воронежско-Касторненской наступательной операции. В сентябре 1943 года в ходе Проскуровско-Черновицкой операции принимал участие в отвоевывании города Староконстантинова.

Умер 17 апреля 1958 года. Похоронен в Киеве на Лукьяновском военном кладбище. Подпись «Герой Советского Союза» памятника на могиле летчика указывает на заслуги Д. Л. Ломовцева не в прямом значении высшей государственной награды.

Награды 
Награжден тремя орденами Красного Знамени, орденом Суворова 3-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени и другими орденами и медалями.

Примечания 

Кавалеры ордена Отечественной войны I степени
Кавалеры ордена Суворова III степени
Кавалеры ордена Красного Знамени
Родившиеся в 1908 году
Родившиеся 7 ноября
Умершие 17 апреля
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Похороненные на Лукьяновском военном кладбище
Лётчики Великой Отечественной войны